Далекосхідний фронт — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної армії на Далекому Сході з 1 липня 1938 до 5 серпня 1945.
 Перший Далекосхідний фронт — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної армії з 5 серпня 1945 до 1 жовтня 1945 на Далекому Сході часів Другої світової війни.
 Другий Далекосхідний фронт — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної армії з 5 серпня 1945 до 1 жовтня 1945.